Surowe peut désigner :

Toponymie
en Pologne:
 Surowe est un village dans la voïvodie de Mazovie
 Surowe est un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie